Landkreis Sangerhausen, een district in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Sangerhausen (stad), de hoofdgemeente van het gelijknamige district